Ле-Планте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Сен-Лізьє-дю-Планте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.